Skrót AAMD może oznaczać:
 Association of Art Museum Directors
American Association on Mental Deficiency, dawną nazwę American Association on Intellectual and Developmental Disabilities